Morten Olsen (ur. 1949) – duński piłkarz i trener
 Morten Olsen (ur. 1984) – duński piłkarz ręczny